Een Ursulinenklooster is een klooster van de Zusters Ursulinen en kan verwijzen naar:

 Ursulinenklooster de Bisweide, een klooster te Grubbenvorst
 Ursulinnen (Brussel), een voormalig klooster te Brussel
 Ursulinenklooster (Eijsden), een voormalig klooster te Eijsden
 Ursulinenklooster (Gierle)
 Ursulinenklooster (Hamont), een klooster en onderwijsinstelling te Hamont
 Ursulinenklooster (Hasselt), een klooster en onderwijsinstelling te Hasselt 
 Ursulinenklooster (Herk-de-Stad), een klooster en onderwijsinstelling te Herk-de-Stad
 Ursulinenklooster (Kerkrade), een voormalig klooster te Kerkrade
 Ursulinenklooster (Leuven), een voormalig klooster in Leuven
 Ursulinenklooster (Maastricht), een voormalig klooster in Maastricht
 Ursulinen Mechelen, een voormalig klooster in Mechelen
 Ursulinenconvent (Montpellier), een voormalig klooster in Montpellier, Frankrijk
 Ursulinenklooster (Overpelt), een klooster te Overpelt
 Ursulinenklooster (Sittard), een klooster te Sittard
 Ursulinenklooster (Weert), een voormalig klooster te Weert
 Sint-Ursula-Instituut (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),  een zusters ursulinen klooster- en scholencomplex te Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
 Ursulinenklooster ('s-Gravenvoeren)
 Ursulinenklooster (Sint-Truiden)
 Ursulinenklooster (Valkenburg)
 Ursulinenklooster (Roermond)